Un bipôle est une chose quelconque caractérisée par deux extrêmes appelées .
Bipolaire, l'adjectif correspondant, peut signifier « du bipôle » ou « qui a deux pôles ».

Les doublets bipôle/bipolaire et /dipolaire sont théoriquement synonymes, mais selon le contexte on n'emploie que l'un ou que l'autre.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Les cellules bipolaires sont des neurones qui comportent deux extensions, des neurones sensoriels spécialisés pour la transmission des sens spéciaux.

Astronomie 
 Les jets bipolaires sont deux flux continus de gaz provenant des pôles d'une étoile.
 Une nébuleuse bipolaire est une nébuleuse de symétrie axiale et principalement constituée de deux lobes symétriques par rapport à un point de l'axe.

Chimie 
 L'électrochimie bipolaire, phénomène basé sur la polarisation d’objets conducteurs dans des champs électriques.

Électronique et télécommunications 
 Un transistor bipolaire est un dispositif électronique de la famille des transistors, basé sur deux jonctions PN, l'une en direct et l'autre en inverse.
 Le codage bipolaire est un codage à trois niveaux, utilisé dans les réseaux informatiques pour injecter sur un média physique les valeurs logiques correspondant au flux d'entrée.

Mathématiques 
 Les coordonnées bipolaires sont un système de coordonnées orthogonales.
 Le théorème bipolaire est un théorème d'analyse convexe, qui indique quand un cône est égal à son cône dual.

Médecine 
 Un trouble bipolaire est un trouble de l'humeur fluctuant entre les deux pôles maniaque et dépressif.

Culture et société

Politique et géopolitique 
 La bipolarisation est le regroupement des forces en deux camps principaux et opposés :
 dans les relations internationales, on parle d'un monde bipolaire pendant la guerre froide (1947-1991), dominé par l'affrontement de deux superpuissances (les États-Unis et l'URSS) ;
 à l'échelle d'un État, la bipolarisation est le regroupement des forces politiques entre deux camps principaux, par exemple aux États-Unis entre le Parti démocrate et le Parti républicain, ou en France entre la gauche et la droite.

Urbanisme 
 Le bipôle La Rochelle-Rochefort est un syndicat mixte français situé dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.